Эстамп — произведение графического искусства
 Эстамп — коммуна во Франции, департамент Жер
  — французский дворянский род